El término Talavera puede referirse a:

Lugares

Argentina 
 Nuestra Señora de Talavera, antigua ciudad de la provincia de Salta.
 Isla Talavera, en el delta del río Paraná en la provincia de Buenos Aires.

Bolivia 
 Villa Talavera (Puna), capital de la primera sección de la provincia José María Linares, Departamento de Potosí.

España 
 Talavera (Lérida), municipio de la provincia de Lérida.
 Talavera de la Reina, ciudad de la provincia de Toledo.
 Talavera la Real , municipio de la provincia de Badajoz.
 Talavera la Vieja, antiguo municipio de la provincia de Cáceres.
 Tierras de Talavera, comarca de España.

Estados Unidos 
 Talavera (Oklahoma), comunidad de la ciudad de Oklahoma.

Filipinas 
 Talavera (Nueva Écija), municipio en la provincia de Nueva Écija.
 Talavera de Taganaán, barrio de Taganaán, municipio de la provincia de Surigao del Norte.
 Isla de Talavera, situada en el mar de Filipinas, provincia de Surigao del Norte, región de Caraga.

Paraguay 
 Isla Talavera (Paraguay), isla sumergida por la represa de Yacyretá-Apipé en el departamento de Misiones.

Perú 
 Talavera (Andahuaylas), localidad capital del distrito homónimo en la provincia de Andahuaylas, departamento del Apurímac.
 Distrito de Talavera, en la provincia de Andahuaylas, departamento del Apurímac.

Personas 
 Arcipreste de Talavera, escritor español.
 Hernando de Talavera, prelado español.
 Juan Talavera y de la Vega, arquitecto español del siglo XIX.
 Juan Talavera y Heredia, arquitecto español del siglo XX, hijo de Juan Talavera y de la Vega.
 Alfredo Talavera, futbolista mexicano.
 María Talavera Broussé, pareja del político mexicano Ricardo Flores Magón.
 Manuel Antonio Talavera, cronista paraguayo.
 María Eloisa Talavera Hernández, política mexicana.
 Juan de Talavera, arquitecto y escultor del siglo XV.

Autores de nombres botánicos

 Salvador Talavera, con identificador botánico Talavera.
 María Talavera Solís, con identificador botánico M.Talavera.

Batallas 
 Batalla de Talavera (1809), combate entre los ejércitos angloespañol y francés durante la Guerra de la Independencia Española.
 Batalla de Talavera (1936), durante la Guerra Civil Española.
 Regimiento Talavera, regimiento español enviado a hacer frente a la emancipación hispanoamericana.

Otros 
 Cerámica de Talavera de la Reina, cerámica típica de la Ciudad de Talavera de la Reina, España.
 Talavera de Puebla, cerámica de mayólica típica del estado de Puebla, México.
 HMS Talavera, buque de la armada británica.
 Murallas de Talavera, recinto amurallado de la Ciudad de Talavera de la Reina, España.